Вурдаёль

 Вурдаёль (приток Тобыси) — река в Республике Коми
 Вурдаёль (приток Южной Кельтмы) — река в Республике Коми и Пермском крае